El nombre Olmedo puede referirse a:

Lugares 
 el municipio de Olmedo, en la provincia española de Valladolid;
 el municipio de Fuente-Olmedo, en la provincia española de Valladolid;
 el municipio de Llano de Olmedo, en la provincia española de Valladolid;
 el municipio de Olmedo, en la provincia italiana de Sácer, Cerdeña;
 el cantón de Olmedo, de la provincia de Manabí en Ecuador;
 el cantón de Olmedo, de la provincia de Loja en Ecuador;

Personas 
 José Joaquín de Olmedo (1780-1847), prócer de la independencia de Guayaquil;
 Alberto Olmedo (1933-1988), un artista, actor y humorista argentino;
 Alex Olmedo (1936-2020), un tenista estadounidense, de origen peruano;
 Carlos Olmedo (1921-1972), cantante y compositor uruguayo cuyo nombre real era Delmar Velázquez Childe;
 Jesús Olmedo (1972-), actor español.
 Raquel Olmedo (1937-), actriz y cantante mexicana de origen cubano.

Otros 
 El caballero de Olmedo, tragicomedia del Siglo de Oro, obra de Lope de Vega;
 la Batalla de Olmedo (1445);
 la Segunda batalla de Olmedo, acontecida el 20 de mayo de 1467;
 el Centro Deportivo Olmedo, equipo de fútbol de Ecuador.